Mistrzostwa Europy w Curlingu 1991 odbyły się między 8 a 14 grudnia 1991 we francuskim Chamonix, w Patinoire de Chamonix.

W rywalizacji udział wzięło 30 drużyn (13 kobiecych i 17 męskich). Z uczestnictwa wycofały się Holenderki i Walijki. Zadebiutowały ekipy bułgarskie oraz Czechosłowaczki. Po 4 latach przerwy powrócili Luksemburczycy a po 3 Belgowie.

W 1991 powrócono do rozgrywania Round Robin i fazy play-off. Po raz pierwszy zespoły podzielono na grupy A i B. Reprezentacje, które zajęły w 1990 miejsca 1-7 znalazły się w grupie A. Możliwa była wymiana dwóch zespołów między dywizjami. Do słabszej została zdegradowana najsłabsza drużyna grupy A. Awansowała zaś najlepsza, otrzymała również kwalifikację na mistrzostwa świata w 1992. Zespoły zajmujące 6. miejsce w grupie A i 2. miejsce w grupie B rozegrały mecz, który decydował zarówno o dywizji ME i awansie na MŚ.

Tytułów mistrzowskich z 1990 broniły Norweżki i Szwedzi. 

Po złote medale sięgnęły Niemki (Andrea Schöpp), które w finale zwyciężyły 5:2 nad Norweżkami (Trine Trulsen). Szwedki (Anette Norberg) pokonując 9:3 Dunki (Helena Blach) zdobyły brązowe medale. Rozgrywki grupy B wygrały Finki (Jaana Jokela). 

Także Niemcy (Roland Jentsch) zdobyli tytuły mistrzów świata, finał przeciwko Szkotom (David Smith zakończył się wynikiem 4:3. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Szwajcarzy (Daniel Model) wygrywając ze Szwecją (Per Hedén) 9:8. Fiński zespół Jussi Uusipaavalniemiego bez porażki triumfował w dywizji B. Swój pierwszy mecz w mistrzostwach Europy wygrali Czechosłowacy.



Grupa A

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Play-off

Tie-breaker 

Mecze barażowe o miejsca 3. i 4.

Mecz barażowy o miejsce 6.

Półfinały

Mały finał

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Uwzględnia mecz barażowy Szwajcaria-Austria

Baraż do MŚ 1992

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Play-off

Tie-breaker

Półfinały

Mały finał

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Uwzględnia mecz barażowy Anglia-Dania

Baraż do MŚ 1992

Grupa B

Bibliografia 
 
 
 Turniej na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1991
1991 w curlingu
1991 we Francji
Zawody sportowe w Chamonix-Mont-Blanc
Curling we Francji